Le terme anglais  (les « six grands ») peut désigner :
 , les six plus grands groupes d'audit financier au niveau mondial, voir  () ;
 , un groupe de polymères bon marché d'importance économique majeure et utilisés dans de nombreux domaines.
 , les six plus grandes entreprises de production de pesticides : Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF, Dow Chemical, et DuPont
 , les six clubs (Arsenal Football Club, Chelsea Football Club, Liverpool Football Club, Manchester United Football Club, Manchester City Football Club, Tottenham Hotspur Football Club) « régnant » sur le championnat de football anglais à partir des années 2000.

Articles connexes 
 
 

 Big Three

Notes et références